Уфимочка- — российская женская волейбольная команда из Уфы.

Названия 
 «Буревестник» (1965—1989);
 «Реактив» (1989—1991);
 «Буревестник» (1991—1994);
 «Уфимка» (1994—1996);
 «Прометей» (1996—2009);
 «Уфимочка-УГНТУ» (2009—2017);
 «Самрау-УГНТУ» (2017—2019);
 «Уфимочка-УГНТУ» (с 2019).

Достижения 
 9-е место в чемпионате России среди команд суперлиги — 2013.
 1-е место в чемпионате России среди команд высшей лиги «А» — 2012.

История 
В 1965 году на базе Уфимского государственного нефтяного института была образована команда «Буревестник». В 1960—1970-х годах выступала только в студенческих соревнованиях, а с 1979 принимала участие в чемпионатах РСФСР, а позже в отборочных турнирах за право участия в первой лиге чемпионата СССР (вторая лига). В сезоне 1992—1993 дебютировала в чемпионате России, заняв 7-е место в европейской зоне первой лиги. В дальнейшем команда (1994—1996 — «Уфимка», 1996—2009 — «Прометей», с 2009 — «Уфимочка»-УГНТУ) выступала во втором по значимости дивизионе российского женского волейбола (1993—1994 — первая лига, 1994—1996 — высшая лига «А», 1996—2001 — высшая лига, с 2001 — высшая лига «А»). Трижды команда останавливалась в шаге от перехода в суперлигу, занимая третьи места в финальных турнирах.

В сезоне 2011/2012 к команде пришёл долгожданный успех. Захватив лидерство с самого старта чемпионата, «Уфимочка»-УГНТУ уже никому не уступила первой строчки турнирной таблицы, уверенно выиграв путёвку в суперлигу.

В межсезонье и уже по ходу первенства состав «Уфимочки» пополнили американка С.Барбоза (по ходу чемпионата из-за травмы покинула команду), сербка А.Спасоевич, венгерка Д,Хорват, Т.Алейникова (из «Тюмени»-ТюмГУ), Д.Буркина (из нижегородской «Спарты»), А.Иванова (из «Ленинградки»), Н.Амелина (из «Омички») и О.Шаравская (из «Автодора-Метара»). Дебютный сезон среди сильнейших женских волейбольных клубов страны сложился для команды из столицы Башкортостана непросто. Свою первую победу «Уфимочка» смогла добыть лишь в 5-м туре. Одержав на предварительной стадии первенства 6 побед в 22 играх уфимская команда стала 10-й, но в турнире за выживание (плей-ауте) выиграла 5 матчей из 6 и смогла подняться на строчку вверх, заняв итоговое 9-е место.

Следующий сезон в суперлиге для уфимской команды сложился тяжело и в первую очередь из-за финансового кризиса, постигшего клуб. Чемпионат «Уфимочка» закончила на последнем (11-м) месте, но выиграв переходные матчи у «Ленинградки» казалось бы сохранила место в элитном дивизионе. И всё же в августе руководством клуба было объявлено, что в сезоне 2014/15 «Уфимочка» отказывается от участия в суперлиге и переводится в высшую лигу «А», а ещё через месяц принято решение о переходе в ещё более низкий дивизион — высшую лигу «Б». Все игроки основного состава покинули клуб.

В 2014 году было принято решение об объединении уфимских волейбольных клубов «Урал» (мужской) и «Уфимочка» (женский) в единую структуру — волейбольный клуб «Урал».

В чемпионате России 2015/2016 «Уфимочка-УГНТУ» заняла 2-е место в высшей лиге «Б» и вернулась в высшую лигу «А». Во втором по значимости дивизионе в сезоне 2016/2017 российского волейбола уфимская команда стала 6-й.

В преддверии сезона 2017/2018 «Уфимочка» была переименована и получила название «Самрау» в честь царя высшего мира по башкирской мифологии. В 2019 было возвращено прежнее название команды — «Уфимочка-УГНТУ».

Результаты в чемпионатах России

Волейбольный клуб «Урал» 
С 2014 года волейбольный клуб «Урал» включает мужскую команду «Урал», её молодёжную команду «Беркуты Урала», женскую команду «Уфимочка-УГНТУ» и (с 2018) её молодёжную команду.

Президент ВК «Урал» — Валерий Багметов, спортивный директор — Дмитрий Шуравин.

Волейболистки клуба в сборной России 
В сентябре 2013 чемпионкой Европы в составе сборной России стала волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Анна Малова. Также чемпионкой стала и Анастасия Шляховая, перешедшая летом того же года из «Уфимочки» в «Омичку».

Арена 
Домашние матчи «Уфимочка-УГНТУ» проводит в спортивно-демонстрационном комплексе (СДК) «Динамо». Адрес в Уфе: улица Карла Маркса, 2.

Сезон 2022—2023

Переходы 
 Пришли: А.Пирогововская, А.Вафина (обе — «Динамо-Метар»), Д.Корбасова («Тулица»), А.Грачёва («Протон»), В.Бондаренко, В.Шарапанова (обе — «Рязань-РГУ»), К.Сивохина («Муром»).
 Ушли: О.Хлебникова, И.Лобанова, П.Дохновская, П.Дрогомерецкая, М.Харитонова, Ю.Столбова.

Состав 

 Главный тренер — Владислав Макаров.
 Старший тренер — Елена Гайнуллина.
 Тренер — Галина Бутакова.
 Тренер-статистик — Никита Папаникола.

Примечания

Источники 
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

Ссылки 
 Сайт ВК «Урал»
 Группа ВКонтакте

Появились в 1965 году в России
Женские волейбольные клубы России
Спортивные клубы Уфы
Уфимский нефтяной технический университет